Виктор Алексеевич Бобров (д. Гатобужи, 1842 — 21 июля 1918) — русский акварелист и академик живописи.

Биография 

Виктор Бобров родился в Петергофском уезде Санкт-Петербургской губернии, в деревне Гатобужи.

Воспитывался в Ларинской и 2-й петербургской гимназии. В 1860 году поступил в Академию художеств, где получил пять серебряных медалей. В 1867 г. оставил академию с званием классного художника 3-й степени; в следующем году за выставленные работы был признан классным художником 1-й степени, а в 1873 году — академиком.

Творчество 
На академических выставках его произведения начали появляться с 1862 г. Первые его труды — перспективные виды комнат с фигурами и целыми сценами. Потом он посвятил себя почти исключительно портретной живописи. В 1875 г. стал заниматься гравированием крепкой водкой (офорт) и в этом деле достиг значительных успехов: его офорты, которых насчитывается до 100, ценятся любителями весьма высоко. Некоторые из этих офортов довольно больших размеров.

За успехи в этой отрасли Виктор Алексеевич Бобров получил от Академии художеств две поощрительные медали. Некоторые его женские головки, во французском современном жанре, также многими ценились. Из портретов его работы следует упомянуть портреты: Редкина, Савича, гр. Валуева, гр. Киселева, Достоевского, Верещагина, Иордана, имп. Александра II, Петра I, Серова, г-жи Красовской, Сеченова, Сухово-Кобылина, Посьета, К. Манасеина, И. А. Вышнеградского, министра финансов. Как портретист отличается правильным рисунком и светлым колоритом. Особенною мягкостью тонов и линий отличаются его гравированные крепкой водкой портреты. Прекрасный акварелист.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Творчество В. А. Боброва

Художники России XIX века